V100 peut faire référence à :
 DB série V 100, une locomotive diesel allemande ;
 Moto Guzzi V100 Mandello une moto du constructeur italien Moto Guzzi.